Johann Sibrand ist der Name folgender Personen:

* Johann Sibrand (der Ältere) (1569–1638), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Verwaltungsjurist
 Johann Sibrand (der Jüngere) (1637–1701), deutscher Philosoph, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer